Mary Murphy peut désigner : 
 Mary Murphy (1931-2011) est une actrice américaine.
 Mary Murphy (chorégraphe), née le , danseuse et chorégraphe américaine.
 Mary Murphy est une reporter pour WPIX-TV.